Бура́к Йылма́з (; 15 июля 1985, Анталья) — турецкий футболист, нападающий нидерландского клуба «Фортуна». Выступал в сборной Турции.

Второй футболист после Сергена Ялчина, который на протяжении карьеры играл за все четыре ведущих клуба Турции: «Бешикташ», «Фенербахче», «Трабзонспор» и «Галатасарай».

Карьера 
Первым клубом в карьере Йылмаза стал турецкий «Антальяспор». Форвард внес весомый вклад в выход команды из Первой Лиги в Суперлигу. За время выступлений за клуб сыграл 78 матчей, в которых забил 35 мячей.

14 июня 2006 года Бурак пополнил состав «Бешикташа». До конца сезона 2006/07 сыграл за клуб 32 матча, в которых забил 6 голов. Затем потерял место в стартовом составе и до конца сезона 2007/08 провёл за команду лишь 6 матчей.

8 января 2008 года был отдан в «Манисаспор», как часть сделки по Филипу Голошко. В своем первом матче за этот клуб сделал хет-трик. Всего же за время выступления за клуб из города Маниса сыграл в его составе в 16 матчах, в которых отметился 9 забитыми мячами.

3 июля 2008 года Бурак был продан в «Фенербахче». За команду практически не выступал, поэтому в 2009 году был отдан в аренду «Эскишехирспору», сроком на 1 год. По окончании аренды в «Эскишехирспоре» покинул «Фенербахче».

В феврале 2010 года подписал контракт с «Трабзонспором». В сезоне 2010/11 в 30 матчах за клуб забил 19 голов, тем самым помог своей команде занять второе место в турецкой Суперлиге и выйти в Лигу чемпионов. В июле 2011 года подписал с командой новый четырёхлетний контракт.

В начале ноября 2011 года появились слухи о том, что к футболисту проявляют интерес казанский «Рубин» и московский ЦСКА. По данным Haberturk Spor армейцы предложили за форварда 15 млн евро.

По итогам сезона 2011/12 с 33 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции.

13 июля 2012 года «Галатасарай» объявил о трансфере Бурака Йылмаза из «Трабзонспора». Трансфер игрока обошёлся стамбульцам в 5 млн евро. В Лиге чемпионов 2012/13 стал одним из лучших бомбардиров забив 8 голов.

Летом 2022 года перешёл в нидерландский клуб «Фортуна», подписав с клубом пятилетний контракт.

Стиль игры 
Бурак Йылмаз отличный пример классического центрфорварда, обладает великолепно поставленным ударом с обеих ног, прекрасно играет головой, обладает физической мощью и техничным приёмом мяча. Также может исполнять штрафные удары и пенальти, хоть и не считается мастером стандартов. По стилю игры он является таранным форвардом, сочетающим в себе также несвойственную для этого стиля скорость.

Достижения

Командные 
«Бешикташ»
 Обладатель Кубка Турции: 2006/07
 Обладатель Суперкубка Турции: 2006

«Трабзонспор»
 Обладатель Кубка Турции: 2009/10
 Обладатель Суперкубка Турции: 2010

«Галатасарай»
 Чемпион Турции: 2012/13
 Обладатель Кубка Турции: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Турции (3): 2012, 2013, 2015
 Обладатель Emirates Cup 2013

«Лилль»
 Чемпион Франции: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Франции: 2021

Личные 
 Игрок года в чемпионате Турции: 2012/13
 Лучший бомбардир чемпионата Турции (2): 2011/12 (33 гола), 2012/13 (24 гола)

Статистика

Клубная статистика 

по состоянию на 25 апреля 2021 года

Сборная 
Выступал за сборные Турции всех возрастов. С 2006 года выступает за первую сборную Турции. Первый мяч за национальную команду забил 3 июня 2011 года.

Выступления за сборную 

Итого: 77 игр / 31 гол; 35 побед, 20 ничьих, 22 поражения.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Манисаспор»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Эскишехирспор»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Бэйцзин Гоань»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард